B36 ou B-36 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 B-36, un sous-marin soviétique de  ;
 Convair B-36 Peacemaker, un bombardier stratégique construit par Convair.

Édition 
 B36, ou Bible de Bamberg, est une édition de la Bible réalisée dans la seconde moitié du .

Sciences 
Chimie 
 B36, une molécule allotropique quasi-planaire composée de boron pur, le premier borophène connu.

Médecine
 Autres mycoses superficielles, d'après la classification internationale des maladies.

Sport 
 B36 Tórshavn, un club de football des îles Féroé.

Transports 
Bus
 B36, une ligne de New York City bus traversant Brooklyn.

Route
  Bundesstraße 36, route fédérale allemande reliant Mannheim à Schwetzingen et Graben à Rastatt.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres